Collegio elettorale di Pescia – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pescia – collegio elettorale del Regno d'Italia